Monique Adamczak e Jessica Moore erano le detentrici del titolo, ma Adamczak ha preso parte al concomitante torneo di Osaka. Moore ha giocato in coppia con Dalila Jakupovič, ma sono state sconfitte al primo turno da Alexa Guarachi e Giuliana Olmos.

In finale Peng Shuai e Laura Siegemund hanno sconfitto Alexa Guarachi e Giuliana Olmos con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 

  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (primo turno)
  Duan Yingying /  Yang Zhaoxuan (semifinale)

 Aleksandra Krunić /  Lidzija Marozava (semifinale)
 Ellen Perez /  Sabrina Santamaria (primo turno)

Wildcard 

  Lu Jiajing /  Xun Fangying (primo turno)

 Ng Kwan-yau /  Zheng Saisai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Guangzhou International Women's Open 2019